Xaurus är ett släkte av skalbaggar. Xaurus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Xaurus